Christian von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Christian Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1675–1692), Markgraf des fränkischen Fürstentums Ansbach, siehe Christian Albrecht (Brandenburg-Ansbach)

 Christian Heinrich von Brandenburg-Kulmbach (1661–1708), Vater von zwei brandenburg-bayreuthischen Markgrafen und einer dänischen Königin, siehe Christian Heinrich (Brandenburg-Kulmbach)

Siehe auch:
 Christiane von Brandenburg